Quigley est un nom de famille anglo-saxon.

Patronyme 

 Barbara Quigley (ou « Barbie-Q »), drag queen du groupe canadien B-Girlz
 Bob Quigley (1912-1989), producteur de télévision américain
 Carroll Quigley, (1910-1977), historien américain, professeur d'histoire à l'université de Georgetown (1941-1976)
 Charles Quigley (1906-1964), acteur américain
 Dan Quigley, joueur de hurling (Wexford, 1968)
 Daniel Quigley, athlète néo-zélandais (cf. Championnats du monde d'aviron 2006)
 Dave Quigley, hockeyeur canadien, joueur aux Jets de Winnipeg (cf. Repêchage d'entrée dans la LNH 1985)
 Derek Quigley, homme politique néo-zélandais, cofondateur de l'ACT New Zealand
 Ernest Quigley, arbitre du Basketball Hall of Fame
 Gerry Quigley, acteur américain (?) (cf. Prête à tout, 1995 ; Robocop, épisode 11)
 Godfrey Quigley, acteur britannique (Les Daleks envahissent la Terre, 1966 ; Barry Lyndon, 1975)
 James Edward Quigley (1854–1915), prêtre américain, évêque de l'Archidiocèse de Chicago (1903-1915)
 Séminaire Quigley à Chicago
 Jane Quigley, coureuse cycliste américaine (cf. Course aux points féminine)
 Jim Quigley, directeur du cabinet d'audit et de conseil Deloitte
 Juanita Quigley, actrice américaine (cf. Les Poupées du diable, 1936 ; L'amiral mène la danse, 1936)
 Linnea Quigley (1958-), actrice américaine
 Mark Quigley, footballeur irlandais, buteur au St. Patrick's Athletic FC (cf. Championnat d'Irlande de football 2007)
 Mark Quigley, directeur sportif de l'Équipe cycliste Pezula Racing
 Margaret Denise Quigley (1979-), actrice et ex-mannequin américaine, connue sous le nom de Maggie Q
 Martin Quigley (1890-1964), éditeur catholique, coauteur du Code Hays
 Martin Quigley, joueur de hurling (Wexford, 1973)
 Matt Quigley, musicien américain, basse du groupe Luna
 May Quigley, actrice américaine (cf. série télévisée Angela, 15 ans, épisode 7)
 Michael Quigley, musicien australien, batteur du groupe métal Tourettes Syndrome
 Mike Quigley, cadre d'Alcatel
 Pat Quigley, musicien, basse du groupe rock irlandais Orphanage devenu ultérieurement Thin Lizzy
 Pearce Quigley, acteur américain (cf. Chez les heureux du monde, 2000)
 Rita Quigley, actrice américaine (cf. Suzanne et ses idées, 1940)
 Robert Quigley (ou Roberto O'Quiggley), réalisateur de cinéma (cf. Ave sin rumbo, 1937)
 Robert Quigley, ingénieur canadien, membre de la Société canadienne de géotechnique, lauréat du Prix Legget en 1991, Fellow de l'ICI
 Ryan Quigley, musicien écossais (?), trompette du groupe Salsa Celtica

Fiction 
 Quigley, personnage du film américain Critters 2 (1988)
 Quigley, personnage du film américain L'Apprenti millionnaire (1994)
 Quigley, personnage du film américain Mrs. Munck (1995)
 Quigley, joueur de Quidditch dans l'équipe d'Irlande, personnage du livre Harry Potter et la Coupe de feu (2000)
 Quigley, personnage du film américain Petite arnaque entre amis (Finder's Fee) (2001)
 Quigley, personnage du film canadien Cube Zero (2004)
 Quigley, film américain de William Byron Hillman (2003)
 Bad Man Dan Quigley, personnage du film américain The Bad Man's First Prayer (1911)
 Biff Quigley, personnage du film La Peau sur les os (1996), adapté du roman éponyme (1984)
 Dan Quigley, personnage du film américain Le Tombeur (1933)
 Gordon Quigley, personnage du film américain An Angel from Texas (1940)
 Grace Quigley, film britannique de Anthony Harvey (1985)
 Rev. Immanuel Quigley, personnage du film Hawaii (1966)
 Jane Quigley, personnage du film hongkongais Gen-Y Cops (2000)
 Kevin Quigley, personnage de la série télévisée Monk, épisode 15 (2007)
 Madison Quigley, personnage principal du livre La fabuleuse histoire de Madison Quigley (2009)
 Matthew Quigley, personnage du film Mr Quigley l'Australien (1990)
 Melissa Quigley, personnage de la série télévisée Ain't Misbehavin' (1994)
 Mitch Quigley, personnage du film américain John Q (2002)
 Noel Quigley, personnage du film américain Ordinary Decent Criminal (2000)
 Oncle Quigley, personnage de la série télévisée d'animation américaine Sabrina
 Pétipa-Quigley Beauxdraps, personnage des Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire
 Professeur Quigley, personnage du film américain L'Ordinateur en folie (1969)
 Sam Quigley, personnage du film Up in the Air (1940)
 Sir Quigley Broken Bottom, personnage de l'anime Alakazam, le petit Hercule (1960)
 Prof. Waldo Quigley, personnage du film américain La Loi du Seigneur'' (1957)

Voir aussi 
 Meurtre de Mary Quigley, affaire criminelle américaine  de 1977, résolue près de 30 ans après les faits.
 (18699) Quigley, astéroïde découvert en 1998
 

Homonymie de patronyme